L'acronyme KPD peut faire référence à :
Parti communiste d'Allemagne (Kommunistische Partei Deutschlands)
Parti communiste d'Allemagne - opposition (KPD-O)
Parti communiste d'Allemagne/Marxistes-léninistes (KPD/ML)
 Parti communiste d'Allemagne (1990)